Стро́ец () — село в Польше в гмине Прашка Олесненского повята Опольского воеводства.

География 
Село находится в 4 км от административного центра гмины города Прашка, 19 км от административного центра повята города Олесно и 58 км от центра воеводства Ополе. Возле села проходит дорога № 42.

История 
Первое упоминание о селе относятся к 1236 году. С 1411 года Строец находился в частной собственности. Последними владельцами села был шляхетский род Потоцких.

С XIV века около села начали добывали железную руду. В XVI веке возле села были основаны несколько шахт, которые действовали до конца XIX века. На основе этих шах здесь был построен металлургический завод. Добыча железной руды и выплавка железа были возобновлены во время Первой мировой войны.

До 1870 года Строец был административным центром одноимённой гмины.

В 1975—1998 годах село входило в Ченстоховское воеводство.

Достопримечательности 
 В окрестностях села находится памятник, посвящённый гибели в 1882 году Станислава Яна Потоцкого.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Олесненского повета